Kirche Zurzach steht für:

 Reformierte Kirche Zurzach
 Obere Kirche (Bad Zurzach)